Eurostar:
 Eurostar — сеть скоростных железных дорог между Лондоном, Парижем и Брюсселем.
 TGV Eurostar — высокоскоростной электропоезд.
 Eurostar Italia — железнодорожная компания в Италии.
 Eurostar (UK) Ltd — британская компания Eurostar .
 Eurostar Group — объединенное правление британского, французского и бельгийского сегментов Eurostar.
 Eurostar — семейство космических платформ для создания спутников связи франко-германской компании EADS Astrium.